Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешённого использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Официальное толкование

Правовые акты РФ 
п.п. 2, 3 ст. 5 федерального закона № 257-фз 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Автодороги